Zozo la tornade (Emil i Lönneberga), série de romans d'Astrid Lindgren
 Emil i Lönneberga, film de 1971
 Emil i Lönneberga, série télévisée de 1973